RKN steht für:
 Rechenkraft.net e. V., weltweit erste und bislang einzige gemeinnützige Verein zur Förderung des verteilten Rechnens
 Ruch Katolicko-Narodowy (deutsch: Katholisch-Nationale Bewegung) ist eine kleine rechtsgerichtete politische Gruppierung in Polen.
 Rhein-Kreis Neuss, ein Kreis in Nordrhein-Westfalen

RKN